Miejscowości w USA:
 Tuscola – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Douglas
 Tuscola – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Taylor
Gminy w USA:
 Tuscola (ang. Tuscola Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Douglas
 Tuscola (ang. Tuscola Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Tuscola
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Tuscola (ang. Tuscola County) – w stanie Michigan